Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1960 odbyły się pod nazwą Scotch Cup. Curlerzy rywalizowali między 18 a 23 marca w Ayr, Edynburgu i Glasgow. W mistrzostwach brały udział dwie reprezentacje: Kanady i Szkocji. Rozegrano rundę każdy z każdym, która składała się z 5 sesji, na jej podstawie ułożona została klasyfikacja końcowa.

Tytuły mistrzowskie obroniła drużyna kanadyjska dowodzona przez Erniego Richardsona.



Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
18 marca 1960; 12:00; Ayr

Sesja 2. 
21 marca 1960; 12:00; Edynburg

Sesja 3. 
22 marca 1960; 12:00; Glasgow

Sesja 4. 
23 marca 1960; 12:00; Glasgow

Sesja 5. 
23 marca 1960; 17:00; Glasgow

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1960
1960 w curlingu
Curling w Szkocji
Sport w Edynburgu
Sport w Glasgow
1960 w Wielkiej Brytanii